Wyeth, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo
 Andrew Wyeth,  hermano del inventor Nathaniel Wyeth y de la artista Henriette Wyeth, y padre del artista Jamie Wyeth y Nicholas Wyeth
 Sandy Brown Wyeth, actriz estadounidense
 (5090) Wyeth,
 Katya Wyeth, actriz y modelo alemana 
 Nathaniel Jarvis Wyeth,